Харпаево — название населённых пунктов в России:

 Харпаево — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Харпаево — деревня в Кимрском районе Тверской области.